Alfons V. Aragonský zvaný Šlechetný či Veliký (1396 – 27. června 1458 Neapol) byl aragonský a neapolský král, syn aragonského krále Ferdinanda I.

Je pohřben v cisterciáckém klášteře Poblet, tradičním pohřebišti aragonských panovníků.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Aragonští infanti
Knížata z Girony
Hrabata z Cervery
Aragonští králové
Mallorští králové
Neapolští králové
Sardinští králové
Sicilští králové
Hrabata barcelonská
Hrabata z Cerdanye
Hrabata z Roussillonu
Rytíři Řádu zlatého rouna
Rytíři Dračího řádu
Narození v Kastilii a Leónu
Narození v roce 1396
Úmrtí v roce 1458
Úmrtí 27. června
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v klášteře Poblet
Muži